Million-Dollar Haircuts On Ten-Cent Heads é o terceiro álbum de estúdio de Andi Deris, vocalista do Helloween, lançado em outubro de 2013.

Todas as músicas são compostas por Andi Deris.

Faixas 
Lista de faixas:

 Bônus

Álbuns de 2013
Álbuns da Edel Music
Álbuns em língua inglesa